Rötteken ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rötteken (1831–1900), deutscher Landschaftsmaler und Zeichenlehrer
 Ernst Rötteken (1882–1945), deutscher Kunstmaler und Grafiker
 Hubert Roetteken (1860–1943), deutscher Germanist und Hochschullehrer in Würzburg

Siehe auch:
 Rötteken-Palais
 Röttgen